Глубоковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Глубокое.

Население 

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1816 человек, в том числе 856 мужчин и 960 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Глубокое,
 посёлок Новокуликовский,
 посёлок Соболи.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края